O motor NE19A,é um motor de 493cc de dois cilindros feito pela Mitsubishi e equipa somente o Mitsubishi 500, o primeiro automóvel de passageiros construídos pela Mitsubishi após a Segunda Guerra Mundial.

Outros
Dados fornecidos por: Blog - Motores Mitsubishi
NE19A